Hanham steht für:

 Hanham (South Gloucestershire), eine englische Gemeinde in South Gloucestershire

Personen:
 James Hanham (1840–1923), amerikanischer Schachspieler
 Joan Hanham, Baroness Hanham (* 1939), britische Politikerin (Conservative Party)